Международный аэропорт Бристоля ()  — коммерческий аэропорт, обслуживающий город Бристоль и юго-запад Англии. В 2007 был девятым по загруженности пассажирским аэропортом Великобритании, аэропорт обслужил  пассажиров и обеспечил  взлётов-посадок.

Аэропорт имеет лицензию (номер P432), которая разрешает перевозки пассажиров и обучение пилотов.

История 
В 1927 группа граждан Бристоля собрала 6 000 фунтов стерлингов через подписку на открытие аэроклуба на аэродроме Филтон. К 1929 аэроклуб стал популярным, и было принято решение о том, что ферма, расположенная на месте фермы в Витчурче (:en:Whitchurch, Bristol) рядом с Бристолем станет аэропортом. В 1930 принц Георг, сын короля Георга V, открыл Бристольский Аэропорт, который стал третьим таким аэропортом в Великобритании. Пассажирооборот вырос с 935 в 1930 до более чем 4 000 в 1939.

Во время Второй мировой войны Бристольский аэропорт был единственным действующим гражданским аэропортом Великобритании, что означало, что все рейсы, обычно направляющиеся в Лондон, заканчивались в Бристоле. Созданная British Overseas Airways Corporation совершала рейсы из Витчурча в Кройдон и Гатвик. Она совершала рейсы в Лиссабон и в некоторые другие нейтральные страны. Витчурч продолжал работать после Второй мировой войны, но появление более тяжёлых послевоенных воздушных лайнеров сделало необходимым продление взлётно-посадочной полосы. Однако это было очень трудно из-за соседства частных владений.

В итоге в 1955 было принято решение о создании нового аэропорта на аэродроме Лулсгейт рядом с Рэдхиллом (:en:Redhill, Somerset), на месте бывшей авиабазы Королевских ВВС, которая в мирное время функционировала как планёрная станция. Новый аэропорт назвали Аэропорт Бристоль Лулсгейт, он был открыт в 1957 Мариной, герцогиней Кентской. На его первом году работы услугами аэропорта воспользовались 33 тысячи человек. В 1963 была увеличена длина взлётно-посадочной полосы, а в 1965 был перестроен терминал аэропорта. В 1968 было построено 460 кв. м. здания дополнительно. В 1974 авиакомпания Court Line обанкротилась, что привело к падению пассажирооборота.

К 1980 в аэропорту работали 17 чартерных авиакомпаний. В 1984 были построены международный зал вылета, магазины duty-free, куглосуточный бар, зал прибытия и краткосрочная автостоянка. 1 апреля 1987 была создана компания Bristol Airport plc, которая стала оператором аэропорта; все муниципальные служащие в аэропорту были переведены на работу в эту компанию. Операции и чистые активы Бристольского аэропорта были переведены от муниципальных властей Бристоля в новую компанию. За нескольких последующих лет бизнес пассажирооборот вырос до более чем 100 000 пассажиров ежемесячно (лето 1988). Заслуге в таком быстром росте аэропорта приписываются работе управляющего директора Ле Вильсона, который погиб в автокатастрофе в ноябре 1995.

В 1996 Бристольский аэропорт был продан Бристольским муниципалитетом. В марте 1997 он получил нынешнее название — Международный аэропорт Бристоля. В декабре 1997 51 % аэропорта было продано FirstGroup plc, остальные 49 % остались у муниципалитета Бристоля. Новое здание терминала было построено в апреле 1999 и открылось в марте 2000. В 2000 годовой пассажирооборот впервые превысил два миллиона.

Аэропорт был куплен Macquarie Bank и Cintra в январе 2001 за 198 млн фт. ст. Пассажирооборот вырос до трёх млн в 2002, в значительной степени в связи с началом работы лоукост-оператора Go Fly. Расширение операций easyJet впоследствии также привело к значительному увеличению пассажирооборота. В мае 2005 Continental Airlines открыли прямой рейс из Бристоля в Ньюарк на Boeing 757 самолет.

Планы расширения аэропорта 
Против расширения аэропорта протестует объединение общественных организаций, известное как Остановить Расширение Аэропорта Брисполя (). В октябре 2007 руководство аэропорта объявило, что план развития будет опубликован в середине 2008, а до этого будет сделана экспертиза влияния аэропорта на окружающую среду.

Авиакомпании

Регулярные рейсы 
 Aer Arann
 Air France
 Air Southwest
 Aurigny Air Services
 Brussels Airlines
 Continental Airlines
 Eastern Airways
 easyJet
 Flybe
 Flyglobespan
 Isles of Scilly Skybus
 KLM Cityhopper
 Lufthansa
 оператор Eurowings
 OLT (Ostfriesische Lufttransport)
 Ryanair
 Scandinavian Airlines System

Чартерные операторы 

 BH Air
 First Choice Airways
 Thomsonfly
 XL Airways

Транспорт 
Бристольский международный аэропорт расположен в 13 км к югу от центра Бристоля. Аэропорт находится рядом с дорогой A38, связан с двумя крупными шоссе: M4 и M5.

Автобусы оператора Bristol International Flyer идут к железнодорожному и автовокзалу Бристоля, а также в бристольский район Клифтон.

Авиация общего назначения 
Бристольский аэропорт — центр авиации общего назначения (АОН). В 2006 терминал авиации общего назначения был переведён с северной стороны рядом с контрольно-диспетчерским пунктом, в построенное с этой целью здание в юго-восточной части лётного поля. Есть две организации АОН, базирующиеся в Бристоле. Вся авиация общего назначения управляется Центром Полётов Бристоля, в аэропорту проводится обучение пилотов и оказание технических услуг. Бристольский и Уэссекский аэроклубы, которые базируется рядом с Центром Полётов Бристоля, проводят обучение пилотов самолётов и вертолётов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Англии
Здания и сооружения Бристоля